Болдырев, Николай:
 
 Болдырев, Николай Ксенофонтович (1856 — ?) — генерал-майор Российской императорской армии, участник русско-турецкой, русско-японской и Первой мировой войн.
 Примечания